

Pessoas

Daniel Carreño (1963), treinador e ex-futebolista uruguaio;
José María Carreño (1792–1849), político venezuelano;
Juan Carreño de Miranda (1614–1685), pintor do barroco espanhol;
Juan Carreño Sandoval (1907–1940), futebolista mexicano;
Luis Gómez Carreño (1865–1930), ministro da guerra e marinha chileno;
Teresa Carreño (1853–1917), pianista, cantora, compositora venezuelana.

Localidades

Carreño, município espanhol de Astúrias;
Puerto Carreño, município colombiano, capital de Vichada.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos